Jaxon steht für:

Personen:
 Jaxon (Pseudonym von Jack Jackson; 1941–2006), US-amerikanischer Comiczeichner
 Frankie Jaxon, US-amerikanischer Jazzsänger (1895–1944)

Produkte:
 Jaxon Dampfwagen (1903), eine Marke des US-amerikanischen Automobilherstellers Jackson Automobile Company